Иглика — село в Болгарии
 Иглика — в Габровской области;
 Иглика — в Шуменской области;
 Иглика — в Ямболской области.